Harlan steht für:

 Harlan (Familie), deutsche Künstlerfamilie
 Harlan (Vorname), männlicher Vorname
 Harlan (Mondkrater)

Harlan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harlan (Indiana), im Allen County
 Harlan (Iowa), im Shelby County
 Harlan (Kansas), im Smith County
 Harlan (Kentucky), im Harlan County
 Harlan (Oregon), im Lincoln County

Harlan ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Harlan (1802–1868), US-amerikanischer Politiker
 Andrew J. Harlan (1815–1907), US-amerikanischer Politiker
 Bruce Harlan (1926–1959), US-amerikanischer Wasserspringer
 Byron B. Harlan (1886–1949), US-amerikanischer Politiker
 Carter B. Harlan (1806–1840), US-amerikanischer Jurist und Politiker

 Jan Harlan (* 1937), deutscher Filmproduzent
 John Marshall Harlan (1833–1911), Richter am Obersten Gerichtshof der USA
 John Marshall Harlan II (1899–1971), Richter am Obersten Gerichtshof der USA
 Jörg Harlan-Rohleder (* 1976), deutscher Journalist und Autor
 Josiah Harlan (1799–1871), US-amerikanischer Reisender und Abenteurer und König in Afghanistan
 Kenneth Harlan (1895–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Otis Harlan (1865–1940), US-amerikanischer Schauspieler
 Otto Harlan (1840–1905), deutscher Landwirt, Bankier und Konsul
 Peter Harlan (1898–1966), deutscher Lautenist und Instrumentenbauer
 Richard Harlan (1796–1843), US-amerikanischer Naturforscher, Zoologe, Physiker und Paläontologe
 Russell Harlan (1903–1974), US-amerikanischer Kameramann
 Thomas Harlan (1929–2010), deutscher Autor und Regisseur
 Thomas P. Harlan (1935–2013), US-amerikanischer Dendrochronologe
 Veit Harlan (1899–1964), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Walter Harlan (1867–1931), deutscher Autor und Dramaturg
 Wolfgang Harlan (1882–1951), deutscher Flugzeugingenieur und Unternehmer

Siehe auch:
 Harlan County
 Harlan Township